Eureka hace referencia a varios artículos:

Expresión original
¡Eureka! (en griego ευρηκα/ηυρηκα), famosa exclamación atribuida al matemático griego Arquímedes.

Astronomía 
(5261) Eureka, primer asteroide troyano de Marte descubierto.
EURECA, satélite artificial de la Agencia Espacial Europea.

Biología
Eureka (limonero), variedad de limonero originaria de California, Estados Unidos, también conocida como cuatro estaciones por simultanear dos cosechas en el mismo árbol.

Literatura
Eureka (ensayo), tratado cosmogónico, más bien poema en prosa, debido al escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849).

Lugares 
Eureka (Chiapas), México

Localidades en Canadá
Eureka (Nueva Escocia)
Eureka (Nunavut)

Localidades en Estados Unidos
Eureka (California)
Eureka (Carolina del Norte)
Eureka (Dakota del Sur)
Eureka (Illinois)
Eureka (Indiana)
Eureka (Kansas)
Eureka (Misuri)
Eureka (Montana)
Eureka (Nevada)
Eureka (Utah)
Municipio de Eureka (condado de Montcalm, Míchigan)

Organizaciones y gobierno 
 Comité ¡Eureka!, organización civil mexicana de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia de ese país. 
 Eureka (iniciativa intergubernamental), iniciativa intergubernamental para el fomento de la realización de proyectos tecnológicos.
 Asociación Atlética Eureka, club de fútbol argentino, actualmente disuelto.
 Heureka (museo científico), centro científico finés para la difusión de científica.

Televisión y música
Eureka (serie de televisión), emitida por Sci Fi.
Eureka (grupo musical), originario de Pamplona.